Die Wild Dunes 1987 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Charleston (South Carolina). Es war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 30. März bis 5. April 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)